Mistrzostwa Świata B w Piłce Ręcznej Mężczyzn 1981 – trzecie mistrzostwa świata B w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej organizowany przez IHF służący jako kwalifikacja do MŚ 1982. Odbył się w dniach 21 lutego 1981 – 1 marca 1981 roku we Francji.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa 
Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Mecz o 1. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 

1981
1981 w piłce ręcznej
Piłka ręczna we Francji
1981 we Francji